Finalen i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 spelades den 12 februari 2012 på Stade d'Angondjé i Libreville för att kora turneringssegrare. Zambia besegrade Elfenbenskusten med 8–7 i straffar efter att matchen hade slutat mållös efter ordinarie tid samt förlängning.

Vägen till finalen

Matchen

Referenser

Fotnoter 

Final
Libreville